Ла Велета има више значења:

 Ла Велета (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Велета (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Велета (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Велета (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Велета (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику